Сент-Коломб:

 Сент-Коломб — коммуна во Франции, в департаменте Верхние Альпы.
 Сент-Коломб — коммуна во Франции, в департаменте Кот-д’Ор.
 Сент-Коломб — коммуна во Франции, в департаменте Приморская Шаранта.
 Сент-Коломб — коммуна во Франции, в департаменте Шаранта.

См. также 
 Сент-Коломб-сюр-Гет
 Сент-Коломб-сюр-л’Эр
 Сент-Коломб-сюр-Сен